Julie Smith (ur. 1944) – amerykańska pisarka
 Julie Anne Smith (ur. 1960) – Julianne Moore, amerykańska aktorka
 Julie M. Smith (ur. 1968) – amerykańska softballistka, medalistka letnich igrzysk olimpijskich